Coração Perdido é o sétimo álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.  
Foi lançado em 1997 pela editora Espacial. 

Contém 13 faixas, das quais se destacam "Coração Perdido (tu quiseste assim)", "Sonhos de menino" e a reeditada ""Minha velha guitarra"", temas que fazem parte da compilação "20 Anos de Canções", lançada em 2008

Faixas
 "Coração Perdido (tu quiseste assim)"
 "Diz mal de mim"
 "Minha velha guitarra"
 "Sonhos de menino"
 "Se tu te vais (se tu te vais)"
 "Sabor a traição a dobrar"
 "Boca na boca"
 "Este último fado"
 "Et tu t'en vas"
 "A tua palavra de honra"
 "Vou-te esquecer"
 "Uma noite com ela"
 "Não voltará"	
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1997
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa